Джессі Роджерс (;  8 серпня 1993, Гоянія, Бразилія) — колишня бразильська порноакторка.

Премії та номінації

Примітки

Посилання 

 
 
 

Бразильські порноакторки
Бразильські моделі
Уродженці Гоянії
Бразильські емігранти до США